«Струнный мост» () — название ряда мостов в городах Израиля.

 «Струнный мост» — железнодорожно-пешеходный мост в Иерусалиме.
 «Струнный мост» — пешеходный мост в Петах-Тикве.